Levada ima više značenja:
 Levada (Padova)
 Levada (Pordenone)
 Levada (Trevizo)